Бакланиха — топоним:

Населённые пункты 
 Бакланиха — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Бакланиха — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Бакланиха — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Бакланиха — село в Туруханском районе Красноярского края.

Реки 
 Бакланиха — река в Восточной Сибири, приток Енисея.
 Бакланиха — река в Восточной Сибири, приток Фатьянихи.